Натуральне число 965
 965 рік до нашої ери
 965 рік нашої ери